«Життя комах»:

 «Життя комах» — повнометражний анімаційний фільм студії Pixar 1998 року
 «Життя комах» — відеогра 1998 року за мотивами фільму Pixar.
 «Життя комах» — другий роман російського письменника Віктора Пелевіна що вийшов у 1993 році